La locuzione diavolo rosso può riferirsi a:

 Diavolo rosso – soprannome sportivo del ciclista Giovanni Gerbi
 Diavolo rosso – soprannome sportivo del pilota Pietro Bordino
 Diavolo rosso – soprannome bellico del sommergibile tedesco U 552 comandato da Erich Topp
 Diavolo rosso – nome di battaglia del comandante partigiano Battista Caperone
 Diavolo rosso – denominazione popolare del calamaro gigante Dosidicus gigas
 Diavolo rosso – componente della pattuglia acrobatica dei Diavoli Rossi
 Diavolo rosso – canzone di Paolo Conte
 Il diavolo rosso – romanzo di Carlo Righetti
 Variante del cocktail Angelo Azzurro (già, variante del cocktail Blue Lagon ispirata a Marlene Dietrich) dove il Ble Curassao viene sostituito dal Campari.